Senat, naziv za skupštinu, često za gornji dom ili komoru legislature ili parlamenta
 Senat Sjedinjenih Američkih Država, američki senat
 Rimski senat